Sakura, cirerer ornamental i les seves flors, tradicional al Japó.
 Noms propis:
Sakura, la caçadora de cartes, manga, anime i pel·lícula.
Sakura Haruno, personatge del manga i anime Naruto.
 Toponímia:
Sakura (Chiba), ciutat de la prefectura de Chiba, al Japó
Sakura (Tochigi), ciutat de la prefectura de Tochigi, al Japó